Privat (eller det engelske Private) har flere betydninger:

 Privat er tildels det modsatte af offentlig.
 Privat ejendomsret – Noget som ejes eller bruges af en eller flere enkeltpersoner som har ret til at bestemme over det.
 Privatliv og privatlivets fred – Noget som angår, tilhører eller bruges af en enkelt person.

 Andre sammenhænge
 Private – en dansk popgruppe.
 Private – fællestitlen for en serie ungdomsromaner skrevet af Kate Brian.
 Private Media Group – en pornoproduktions- og distributionsvirksomhed.